Gordon Campbell peut désigner :

 Gordon Campbell (1886 - 1953), vice-amiral et homme politique britannique ;
 Gordon Campbell (1921 - 2005), homme politique et diplomate britannique ;
 Gordon Campbell (1948-), homme politique canadien ;